Liard, a leopárd és az oroszlán fajhibridje;
Liard, a Mackenzie mellékfolyója;
Liard, a történelem folyamán több külön pénznem váltópénze.